Каледонія — римська назва північної частини острова Велика Британія, територія теперішньої Шотландії;
 Нова Каледонія — група островів у південно-західній частині Тихого океану Складається з великого острова Нова Каледонія та групи дрібних островів: Луайоте, Пен та інші. Належить Франції. Заморська спільнота з особливим статусом;
 Нова Каледонія — великий острів, що входить в групу островів Нова Каледонія.

Каледонія — округ (графство) у штаті Вермонт, США;
 Каледонія — місто, штат Міннесота
 Каледонія — місто, штат Міссісіпі
 Каледонія — місто, штат Нью-Йорк
 Каледонія — місто в окрузі Колумбія, штат Вісконсин
 Каледонія — місто в окрузі Тремполо, штат Вісконсин
 Каледонія — місто в окрузі Вопака, штат Вісконсин
 Каледонія — селище, штат Іллінойс
 Каледонія — селище, штат Мічиган
 Каледонія — селище, штат Міссурі
 Каледонія — селище, штат Нью-Йорк
 Каледонія — селище, штат Огайо
 Каледонія — селище, штат Вісконсин
 Каледонія — переписна місцевість, штат Північна Дакота